Ранчо Гера има више значења:

 Ранчо Гера (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Гера (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику